Ниже приведён список коммерческих авиаперевозчиков Германии

См. также 
 Список авиакомпаний

Ссылки 
 List of Air Carriers licenced by the Luftfahrt-Bundesamt (current Operating Licences) 

Герм
Авиа